

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hardy – città della Contea di Sharp e della Contea di Fulton, Arkansas
 Hardy – città della Contea di Humboldt, Iowa
 Hardy – villaggio della Contea di Nuckolls, Nebraska

Persone 

Alister Hardy – biologo britannico
Ben Hardy – attore e modello britannico
Catherine Hardy – ex velocista statunitense
Rodrigo Hardy Araújo – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Altro 
2866 Hardy – asteroide
Alice Hardy – personaggio della saga horror Venerdì 13
Hawker Hardy  – biplano britannico

Pagine correlate
Gathorne-Hardy
HMS Hardy